Francisco Javier Toledo (ur. 1959) – piłkarz, były reprezentant Hondurasu
 Javier Toledo (ur. 1986) – piłkarz, zawodnik klubu Estudiantes La Plata